Mostkowo bezeichnet Dörfer in Polen:
 Mostkowo (Barlinek) (dt. Chursdorf), Dorf der Gmina Barlinek in der Woiwodschaft Westpommern
 Mostkowo (Łukta) (dt. Brückendorf), Dorf der Gmina Łukta in der Woiwodschaft Ermland-Masuren